Daniela Morozzi – attrice italiana
 Ferdinando Morozzi – cartografo, matematico e architetto italiano
 Gianluca Morozzi – scrittore, fumettista, musicista e conduttore radiofonico italiano